Fennel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fennel (1860–1953), deutscher Industrieller
 Andreas Fennel (* 1972) ist ein deutscher Filmeditor
 Esther Fennel (* 1981), deutsche Radrennfahrerin
 Friedrich Fennel (1872–1926), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf
 Wolfgang Fennel (* 1947), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Fennell